Warmia – kraina historyczna
 Warmia – dawne terytorium plemienne Prusów
Historia:
 Księstwo warmińskie
 Mapa Świętej Warmii
 Warmińska kapituła katedralna
 Warmińska kapituła kolegiacka
 Egzempcja Warmii

Kultura:
 Warmia i Mazury – czasopismo społeczno-kulturalne
 Warmia – wydawnictwo

Kluby sportowe:
 Warmia Grajewo
 Warmia Olsztyn

Statki:
 Warmia – holownik motorowy bocznokołowy zbudowany w 1912 w St. Petersburgu, statek wiślany 
 Warmia – statek morski handy-size PŻM, zbudowany w 2005 w Chinach

Inne:
 Warmia – marka polskich serów

Zobacz też